Прача може да се отнася за:
 Прача – село в Западните покрайнини, община Цариброд, Сърбия
 Прача (река) – река в Босна и Херцеговина
 Прача (Босна и Херцеговина) - село в Босна и Херцеговина